Алекса́ндр Алекса́ндрович Инозе́мцев (род. 9 апреля 1951 года, Камышин, Волгоградская область) — российский учёный, специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций, академик РАН (2022).

Биография 

Родился 9 апреля 1951 года в городе Камышин Волгоградской области. В юности занимался музыкой.

В 1973 году с отличием окончил Пермский политехнический институт, специальность «Авиационные двигатели». Ученик П. А. Соловьёва.

С октября 1973 года работает в Пермском моторостроительном конструкторском бюро (ОКБ-19), в настоящее время это АО «Авиадвигатель», где прошёл путь от инженера-конструктора до главного конструктора — первым заместителем руководителя Моторостроительного конструкторского бюро (с мая 1983 года), а с сентября 1997 года — генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель».

В 1999 году защитил докторскую диссертацию.

28 июня 2001 года назначен генеральным директором — генеральным конструктором ОАО «Авиадвигатель».

С 2003 года по 2009 год совмещал руководящие посты на предприятиях Пермского моторостроительного комплекса (главные из которых — ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский Моторный Завод»). В 2008 году присвоено учёное звание профессора.

28 октября 2016 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению энергетики, механики, машиностроения и процессов управления.

Сын занимается информационными технологиями, дочь — иностранными языками.

Научная деятельность 

Специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.

Автор 114 научных работ, в том числе 2 монографий и 3 авторских свидетельств и 61 патента.

Главный конструктор по двигателю ПС-90А.

Основные научные результаты:
 разработаны принципы концептуального проектирования авиационных двигателей с высокой степенью двухконтурности для средне- и дальнемагистральных самолётов;
 разработаны методологии проектирования газотурбинной техники с применением многоуровневой системы математических моделей физических процессов;
 разработаны методологии и стратегии управления ресурсом газотурбинной техники без опережающей стендовой наработки..

С 2000 года — руководитель кафедры «Авиационные двигатели» Пермского государственного технического университета.

Научно-организационная деятельность 
 академик Российской академии наук авиации и воздухоплавания;
 член-корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации;
 член редакционного совета журналов «Вестник Пермского научного центра УрО РАН», «Авиационная промышленность», «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая промышленность». «Двигатель»;
 член докторского диссертационного совета ПНИПУ;
 член диссертационного совета Уральского федерального университета.

Награды 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 Орден Почёта (2010)
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2000 год) — за создание дальнего магистрального пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96-300 с турбовентиляторными двигателями ПС-90А
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2013 год) — за создание и внедрение газотурбинных электростанций серии «Урал» для работы на нефтяном попутном газе
 Лауреат премии имени А. Н. Косыгина (2006)
 Нагрудный знак «Почётный авиастроитель»
 Нагрудный знак «Отличник воздушного транспорта»
 Лауреат премии имени академика А. М. Люльки в области авиационной техники (24 декабря 2010)
 Лауреат премии Пермского края 2013 года в области науки
 Почётный гражданин города Перми

Из библиографии 
 Авиационный двигатель ПС-90А / А. А. Иноземцев [и др.]; под ред. А. А. Иноземцева. — Москва : Либра-К, 2007. — 319 с. : ил., табл.; 29 см; ISBN 5-94446-002-4-3

Учебные пособия 
 Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок : учебник для студентов вузов, … по направлению 160300 «Двигатели летательных аппаратов», по специальности 160301 «Авиационные двигатели и энергетические установки», по дисциплине «Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок» / А. А. Иноземцев, М. А. Нихамкин, В. Л. Сандрацкий. — Москва : Машиностроение, 2008. — 30 см. — (Газотурбинные двигатели).
 Т. 1: Общие сведения. Основные параметры и требования. Конструктивные и силовые схемы. — 2008. — 199, [1] с. : ил., цв. ил., табл.; ISBN 978-5-94275-400-6
 Т. 2: Компрессоры. Камеры сгорания. Форсажные камеры. Турбины. Выходные устройства. — 2008. — 366, [1] с. : ил., цв. ил., табл.; ISBN 978-5-94275-401-3
 Т. 3: Зубчатые передачи и муфты. Пусковые устройства. Трубопроводные и электрические коммуникации. Уплотнения. Силовой привод. Шум. Автоматизация проектирования и поддержания жизненного цикла. — 2008. — 226 с. : ил., цв. ил., табл.; ISBN 978-5-94275-402-0
 Т. 4: Динамика и прочность авиационных двигателей и энергетических установок. — 2008. — 191 с. : ил., цв. ил., табл.; ISBN 978-5-94275-403-7
 Т. 5: Автоматика и регулирование авиационных двигателей и энергетических установок. — 2008. — 185 с. : ил., цв. ил.. табл.; ISBN 978-5-94275-404-4

Редакторская деятельность 
 Точность курса проверена небом : [посвящается 75-летию ОАО «Авиадвигатель»] / [редкол.: А. А. Иноземцев и др.]. — Пермь : СИА Групп, 2014. — 235 с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 22х29 см; ISBN 978-5-9905302-2-5

Примечания

Ссылки 
 
 О нём // ОДК «Пермские моторы» (Авиадвигатель)
 Его труды на Math-Net.Ru
 Список трудов в каталоге РГБ.

 
 
 
 

Выпускники Пермского политехнического университета
Преподаватели Пермского политехнического университета
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Авиаконструкторы России
Почётные граждане Перми
Конструкторы авиационных двигателей
Персоналии:Пермский моторный завод
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники